Копеецкая — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 58 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревни Исаевская и Волковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1982» как «Ропецкая». Насчитывала 6 дворов, 26 жителей мужского пола и 24 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Копеецкая насчитывает 14 дворов, 59 мужчин и 54 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Ровдинского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 24 двора, 36 мужчин и 61 женщину..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»